KMA est un sigle désignant plusieurs entités.

 Académie militaire de Corée (Korea Military Academy), en Corée du Sud
 Karl-Marx Allee, à Berlin-Est